Île Clarence peut faire référence à :
 l'Île Clarence, une île des Îles Shetland du Sud ;
 l'Île Clarence, une île de l'archipel de Terre de Feu, au Chili.